Poligné :
 Poligné est une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine.
 Le château de Poligné est situé sur la commune de Forcé dans le département de la Mayenne.